Кардица — греческий топоним. Может означать:

 Кардица — город.
 Кардица (дим) — община.
 Кардица (ном) — ном.
  — железнодорожная станция.
 Кардица — прежнее название деревни Акрефнион.